Broadheath puede referirse a:

 Broadheath (Devon), Inglaterra
 Broadheath (Gran Mánchester), Inglaterra
 Lower Broadheath, Worcestershire, Inglaterra